Svetovni pokal v smučarskih skokih 1999 je dvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Svetovni pokal v skokih

Svetovni pokal v poletih

Pokal narodov

Viri 
 

1999 v športu
1999